Le qualificazioni del singolare del J&T Banka Prague Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Klára Koukalová (primo turno)
  Louisa Chirico (secondo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)
  Patricia Maria Tig (primo turno)

  Sorana Cîrstea (qualificata)
  Ysaline Bonaventure (primo turno)
   Ivana Jorović (primo turno)
  Paula Kania (primo turno)

Qualificate 

  Sorana Cîrstea
  Vania King

  Océane Dodin
  Virginie Razzano

Lucky loser 

  Tereza Smitková
  Andrea Hlaváčková

  Barbora Krejčíková

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

J&T Banka Prague Open 2016
WTA Tour 2016